Flor de nit (teatre), musical en català de Dagoll Dagom
 Flor de nit (planta), planta americana